Miguel Timponi (Juiz de Fora, 24 de julho de 1893 - Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 1964) foi um advogado. Foi um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil, e seu primeiro presidente. 

Timponi era filho dos italianos Pedro Timponi e Thereza Spinelli Timponi. Casou-se aos 18 anos com Carmelinda Silva Timponi, e teve seis filhos, mas ficou viúvo quando a esposa tinha apenas 29 anos. Esse fato o aproximou da Doutrina Espírita, pois até então ele era católico.

Formou-se em direito e especializou-se em direito criminal. Mudou-se para o Rio de janeiro em 1924, onde passou a atuar na área cível. Foi Secretário do Interior e Segurança ao tempo do prefeito do Distrito federal, Pedro Ernesto, em 1935. 

Defendeu a Federação Espírita Brasileira (FEB) no Caso Humberto de Campos, em 1944, quando a esposa do escritor Humberto de Campos e família decidiram processar a federação, exigindo os direitos autorais da obra literária produzida  pela mediunidade de Chico Xavier, recebida do Espírito Humberto de Campos. O caso, vencido por Timponi, transformou-se em livro, lançado pela FEB sob o título A psicografia ante os tribunais.

Morreu em Belo Horizonte, em 13 de fevereiro de 1964, e foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, como era de seu desejo.

Bibliografia
 TIMPONI, Miguel. A psicografia ante os tribunais. Rio de Janeiro: FEB, 2012.

Advogados de Minas Gerais
Espíritas do Brasil
Naturais de Juiz de Fora